

Personnages 
Hinojosa — est un patronyme, porté notamment par :
 José María Hinojosa, (°  - † ), est un poète, éditeur et avocat espagnol appartenant à la Génération de 27.

Toponymie 
Hinojosa est un nom de lieu, notamment porté par :
 Hinojosa del Duque, ville d'Espagne, dans la province de Cordoue, communauté autonome d’Andalousie.
 Hinojosa de Jarque, commune d'Espagne, dans la Comarque de Cuencas Mineras, province de Teruel, communauté autonome d'Aragon.
 Hinojosa de San Vicente, commune d'Espagne de la province de Tolède dans la communauté autonome de Castille-La Manche.
 Hinojosas de Calatrava, commune d'Espagne de la province de Ciudad Real dans la communauté autonome de Castille-La Manche.
 Hinojosa del Valle, commune d'Espagne, dans la province de Badajoz, communauté autonome d'Estrémadure.

Homonymie